Апертура може да се отнася за:

 Апертура (оптика), отвор, през който се пропуска светлина
 Относителна апертура, числена величина, характеризираща оптични системи
 Апертура (антена), физически параметър на дадена антена
 първия полусезон във футболните първенства на повечето латиноамерикански държави (виж Апертура и Клаусура)

Вижте също 
 Апертурна решетка